Col delitto non si scherza (This Is Murder) – romanzo di Erle Stanley Gardner del 1935
 Col delitto non si scherza (Don't Monkey with Murder) – romanzo di Elizabeth Ferrars del 1942